Масейра (порт. Maceira) — топоним.

 Масейра (Лейрия) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия. 
 Масейра (Торриш-Ведраш) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
 Масейра (Форнуш-де-Алгодреш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Гуарда.